Mellgren är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Mellgren (född 1991), speedwayförare
 Arne Mellgren (1920–2002), idrottsläkare
 Carl Magnus Mellgren (1806–1886), medaljgravör
 Carl Theodor Mellgren (1836–1905), arkitekt verksam i Ryssland
 Dagny Mellgren (född 1978), norsk fotbollsspelare
 Erik Mellgren (född 1948), teknikjournalist och populärvetenskaplig författare
 Gunnar Mellgren (1872–1929), ingenjör och båtkonstruktör
 Hulda Mellgren (1839–1918), företagare
 Isac Mellgren (1754–1832), präst
 Jan Mellgren (1911–1981), patolog
 Kajsa Mellgren (född 1973), svensk programledare
 Sten Mellgren (1900–1989), fotbollsspelare

Svenska efternamn